Le mot cotisation peut prendre plusieurs sens :

 La cotisation à une association est le coût financier d'adhésion et de participation.

 En économie, les cotisations sociales sont des prélèvements sur les salaires.

Voir aussi